Bakaj ist der Familienname folgender Personen:

 Edvan Bakaj (* 1987), albanischer Fußballspieler
 Elis Bakaj (* 1987), albanischer Fußballspieler

Bakaj steht auch für:
 linksseitiger Nebenfluss des Psel, siehe Bakaj

Siehe auch: Bakay